Komsomolski (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Komsomolski (Belorétxensk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Gulkévitxi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Mirskoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Pervomaiski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Sovetski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Kovalévskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Komsomolski (Daguestan), localitat de la República del Daguestan, a Rússia
 Komsomolski (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Komsomolski (Ozinki), localitat de la província de Saràtov, a Rússia